Municipio de Antrim puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Antrim (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Shiawassee.
 Municipio de Antrim (condado de Watonwan, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Watonwan.
 Municipio de Antrim (condado de Wyandot, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Wyandot.
 Municipio de Antrim (condado de Franklin, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Franklin.